Натуральне число 920
 920 рік до нашої ери
 920 рік нашої ери